Deonte Deron Burton (1991) – cestista statunitense
 Deonte Burton (1994) – cestista statunitense